Jan Leeming (née en 1942),  animatrice de télévision britannique.
 Kruise Leeming (né en 1995), joueur de rugby à XIII anglais.
 Woodruff Leeming (1870-1919), architecte américain.

Voir aussi